Cieki w Polsce
 Rzeczysko – struga, dopływ Pilicy
 Rzeczysko – potok, dopływ Oleśnicy

Przypisy